Сборное — название населённых пунктов:

 Россия
 Сборное — село в Шацком районе Рязанской области.

 Украина
 Сборное — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.